Татарська мова — сучасна назва мови казанських татар.
 Татарська мова — традиційна українська назва мови кримських татар; загальна назва мов кочових мешканців Кримського ханства.
 Татарська мова — латинська назва половецької мови в «Codex Cumanicus»

Примітки 

Тюркські мови